Osoby noszące nazwisko Lubamba:
 Badile Lubamba (ur. 1976) – szwajcarski piłkarz pochodzenia kongijskiego
 Placide Lubamba (ur. 1959) – kongijski duchowny katolicki, biskup